Foster Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Foster Township (Arkansas)
 Foster Township (Madison County, Illinois)
 Foster Township (Marion County, Illinois)
 Foster Township (Michigan)
 Foster Township (Big Stone County, Minnesota)
 Foster Township (Faribault County, Minnesota)
 Foster Township (Luzerne County, Pennsylvania)
 Foster Township (McKean County, Pennsylvania)
 Foster Township (Schuylkill County, Pennsylvania)
 Foster Township (Beadle County, South Dakota)
 Foster Township (Hutchinson County, South Dakota)
 Foster Township (Perkins County, South Dakota)